Kasteel Walburg (Ohé en Laak)
Kasteel Walburg (Sint-Niklaas)